Западная Македония () — административная область (периферия) в северо-западной части Греческой республики. Занимает западную часть греческой Македонии. Административно включает в себя номы Гревена, Кастория, Козани и Флорина. Административный центр области — город Козани.

География 
Площадь периферии —  квадратного километра (7,2 % территории страны), население — 283 689 человек (2011) (2,9 % населения страны). Это самый малонаселённый регион Греции, плотность населения которого составляет 30 человек на 1 км² (для сравнения — плотность населения всей Греции составляет 82 человека на 1 км²).
Бóльшую часть территории Западной Македонии составляют горы и предгорья (82 %), что отражается на распределении населения: 56% населения проживают в сельской местности. Является единственной периферией в Греции, не имеющей выхода к морю.

Административное деление 
В периферию входят 13 общин (димов). По программе «Калликратис» () в 2010 году общины объединены в 4 периферийные единицы: Гревена, Кастория, Козани и Флорина. В основном они совпадают с бывшими номами (Гревена, Кастория, Козани и Флорина).

Медиа

Телевизионные каналы 
 West channel — Козани
 TOP channel — Козани
 Kanali 28 — Гревена
 TRM — Гревена
 Flash TV — Кастория
 Dyktio — Кастория

Изображения

Примечания 

Западная Македония